Denne liste over fredede fortidsminder i Odder Kommune viser alle fredede fortidsminder i Odder Kommune. Listen bygger på data fra Kulturarvsstyrelsen.

|}

Se også 
 Fredede bygninger i Odder Kommune

Kilder og eksterne henvisninger 

Odder Kommune
Odder Kommune
WikiProjekt Wiki Loves Monuments